Blue Rock steht für:
 Blue Rock Records, ein Plattenlabel
 Blue Rock (Album), ein Album von „The Cross“ aus dem Jahr 1994

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Blue Rock (North Carolina), im Yancey County
 Blue Rock (Ohio), im Muskingum County
 Blue Rock (West Virginia), im Randolph County
 Blue Rock Manor (Delaware)
 Blue Rock Township, Ohio

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Blue Rock (Arizona)
 Blue Rock (Georgia)
 Blue Rock (Kalifornien)

Sonstiges:
 Blue Rock Branch, Fließgewässer im Yancey County, North Carolina
 Blue Rock Brook, Fließgewässer im Cuyahoga County, Ohio
 Blue Rock Springs Creek, Fließgewässer im Solano County, Kalifornien
 Blue Rock Coal Mine, Mine im Natrona County, Wyoming
 Blue Rock Mine, Mine im Del Norte County, Kalifornien
 Blue Rock Prospect, Mine im Catron County, New Mexico
 Blue Rock Quarry, Mine im Sonoma County, Kalifornien
 Blue Rock Lake, Stausee in Victoria, Australien
 Blue Rock State Park, Schutzgebiet in Ohio

Siehe auch:
 Blue Rock Creek
 Blue Rock Knob
 Blue Rock Mountain
 Blue Rocks